Ри́икка Ло́ухивуори (; ) — финская кёрлингистка. Двукратная .

Достижения 
 : золото (2009, 2010), серебро (2008, 2011, 2013, 2018), бронза (2002, 2005, 2007, 2012, 2017, 2020).
 : золото (2017, 2018, 2019), серебро (2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем, муж кёрлингист Йерму Пёллянен. Двое детей — сыновья Santeri (род. 2006) и Petteri (род. 2008).

Начала заниматься кёрлингом в 1995 году.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу